Christer Petersson, Christer Peterson, eller Krister Petersson kan syfta på:

Christer Petersson (1943–2018), inrikesreporter på SVT2 under 1980-talet
Kryddan Peterson (född 1953), komiker och skådespelare som egentligen heter Christer Peterson
Krister Petersson (född 1956), tecknare
Krister Petersson (född 1961), svensk jurist och åklagare

Se även
Christer Pettersson (olika betydelser)